Il singolare del torneo di tennis Split Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dinu Pescariu che ha battuto in finale Juan Antonio Marín 3-6, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Franco Squillari (primo turno)
 Younes El Aynaoui (primo turno)
 Oleg Ogorodov (primo turno)
 Gastón Etlis (primo turno)

 Marzio Martelli (semifinali)
 József Krocskó (primo turno)
 Juan Antonio Marín (finale)
 Dinu Pescariu (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Split Challenger 1997